CTI puede referirse a:
 Centro de tratamiento intensivo.
 Computer Telephony Integration, una tecnología que permite la integración y gestión de los diferentes canales de comunicación entre cliente y empresa (siendo el principal el teléfono).

Entidades:
 Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía de Colombia.
 Centro Técnico de Informática Centro de investigación perteneciente al CSIC, España.
 Centro de Tecnologías de Información Centro de investigación de la ESPOL, en Guayaquil, Ecuador.

Empresas:
 CTI Móvil, una compañía de telefonía móvil sudamericana.
 CTI Records, una compañía discográfica estadounidense fundada en 1967 por Creed Taylor